La Coppa Iberica è una competizione sportiva tra squadre di club portoghesi e spagnole, in genere riservata ai club campioni nazionali della stagione cui la competizione si riferisce.

Il termine può indicare:

 Coppa Iberica, competizione a cadenza irregolare tra le squadre campioni di calcio di Portogallo e Spagna
 Coppa Iberica, competizione annuale tra le squadre campioni di calcio a 5 di Portogallo e Spagna
 Coppa Iberica, competizione annuale tra le squadre campioni di rugby a 15 di Portogallo e Spagna